Соревнования по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх 2012 прошли 3 августа. В соревнованиях принимали участие 16 спортсменов из 13 стран.

Призёры

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте МОК

Гимнастика на летних Олимпийских играх 2012